Соревнования по Регби на маккабиаде 2022 прошли с 12 по 24 июля. Спортсмены разыграли 3 комплекта медалей в двух видах регби Регби-7 и Регби-15. Турнир проходил в институте Уингейта в Нетании.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Регби-7

Регби-15

Регби-7 (Мужчины)

Групповой турнир

Таблица

Результаты

Регби-7 (Женщины)

Групповой турнир

Регби-15 (Мужчины)

Групповой турнир

Ссылки 
Федерация регби Израиля
Страница об израильском регби в фейсбуке
Правила соревнований
Маккабиада 2022
Регби